Манджул Бхаргава (; род. 8 августа 1974, Гамильтон, Канада) — американский  индийского происхождения. Труды в основном посвящены теории чисел. Член Лондонского королевского общества. Лауреат Филдсовской премии (2014).

Биография 
Его родители переехали в Канаду из Индии, а после его рождения переехали в США. Его мать, математик по профессии, преподавала в университете и научила его математике. В 1996 году получил степень бакалавра в Гарвардском университете, в 2001 году получил степень доктора философии по математике в Принстонском университете. С 2003 года работает в Принстонском университете, с 2010 года также преподает в Лейденском университете.

Награды и отличия 
Получил несколько наград, в число которых входят  (2004)  и Премия Коула (2008).

В 2014 году сделал пленарный доклад на Международном конгрессе математиков и стал лауреатом Филдсовской премии.

В 2015 году получил Падма Бхушан.

Является членом Национальной академии наук США (2013), действительным членом Американского математического общества .

Примечания

Ссылки 
 10 фактов о лауреате Филдсовской премии
 Краткое описание исследований
 Описание исследований

Лауреаты Филдсовской премии
Члены Национальной академии наук США
члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Simons Investigator
Удостоенные SASTRA Ramanujan
Лауреаты премии Ферма
Лауреаты Блюменталевской премии
Преподаватели Принстонского университета
Преподаватели Математического факультета Принстонского университета
Почётные доктора Бэйтского колледжа
Почётные доктора Торонтского университета